Anka — семейство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), разработанных турецкой компанией Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) для турецких Вооруженных Сил. БПЛА назван в честь Феникса, мифологического существа, которое по-турецки называется Zümrüd-ü Anka.

Разработка 
Работы по созданию Anka велись с 2004 года. Первый полёт совершил в 2010 году. Компания TUSAŞ заявила, что ведутся разработки двух модификаций беспилотника — Anka-A и Anka-B. Первый предназначен для наблюдения, патрулирования, разведки. Anka-B будет ударным дроном, скорее всего вооруженным ракетами и авиабомбами. 
30 января 2015 года Секретариат оборонной промышленности объявил, что высокопроизводительный беспилотный летательный аппарат нового поколения Anka Blok-B завершил испытания различных режимов автопилота и посадки в первом полете с автоматическим взлетом и посадкой. Осенью 2013 года турецкие военные заказали 10 БПЛА Anka-A, в 2017 году 10 ANKA-S (вооружённая версия), с поставкой в 2018 году. В 2019 году ВВС Турции подписали контракт ещё на 22 дрона разных модификаций. В 2019 году планировался испытательный полёт параллельного проекта — TAI Aksungur c 2-мя двигателями и увеличенной до 700 кг полезной нагрузкой.
В мае 2021 года Turkish Aerospace Industries обновила технические характеристики БПЛА Anka. С новым обновлением грузоподъемность и продолжительность полёта были увеличены до 350+ килограммов и 30 часов соответственно.

Многоцелевой БПЛА изготовлен по большей части из композитных материалов. Хвост V-образный (под углом 100º), трёхлопастный толкающий винт и убирающееся трёхколёсное шасси.

TUSAŞ предлагает самолет в двух модификациях: Anka-B и Anka-S. Anka-I был разработан специально для Национальной разведывательной организации Турции для радиотехнической разведки. По состоянию на март 2021 года Анка налетал более 90 000 часов.

Боевое применение 

БПЛА применялся Турцией во время операции «Весенний щит» в Сирии. 

25 февраля 2020 года турецкий БПЛА ANKA-S был сбит в Сирии в провинции Идлиб вблизи города Серакиб сирийской армией.

1 марта 2020 года в Сирии вблизи Серакиба был сбит ещё один турецкий БПЛА ANKA-S. 

Турция считает боевое применение своих БПЛА в Сирии довольно успешным. По данным турецкой стороны (частично подтверждены), в результате операции, в том числе при помощи TAI Anka, Bayraktar было уничтожено 23 танка, 23 артиллерийских установки, 10 БМП, несколько ЗРК «Панцирь», 309 сирийских военных.

ЛТХ 
 Размах крыла, м: 17,5
 Длина, м: 8,6
 Высота, м: 3,2
 Масса, кг
 1700 кг — максимальная взлётная масса
 350 кг полезной нагрузки
 Крейсерская скорость, км/ч: 200
 Радиус управления, км: 250 — с наземной станции, неограниченно — при управлении по спутниковой связи
 Продолжительность полёта, ч: 30, с боевой нагрузкой
 Практический потолок: 9144 м
 Мощность двигателя: дизельный авиадвигатель турецкого производства TEI-PD170, мощностью 170 л.с. В старых самолетах используется Thielert Centurion 2.0.

Стандартная полезная нагрузка включает в себя модульные оптико-электронную систему с тепловизором и лазерным дальномером — целеуказателем Star SAFIRE380-HLD, радар с синтезированной апертурой Aselsan SARPER. Оснащён системой автоматического взлёта, полёта и посадки, системой инерциальной навигации, может действовать в полностью автономном режиме, без GPS и внешнего управления, по заданным точкам.

Вооружение 
По словам журналистов, обладает средствами РЭБ для нейтрализации ПВО. Вооружение включает в себя 8 управляемых противотанковых ракет Roketsan Cirit, либо 4 управляемые планирующие авиабомбы MAM-L с лазерным наведением.

Операторы 
 — 23 АNКА-S (вооружённая версия), по состоянию на 2020 год.

 Военно-воздушные силы Турции — 19 ANKA-S, по состоянию на 2022 год
 Военно-морские силы Турции — 3 ANKA-S в военно-морской авиации ВМС Турции, по состоянию на 2020 год
 Турецкая жандармерия — 6 ANKA-S, по состоянию на 2022 год

 Тунис — состоит на вооружении, по состоянию на 2022 год. 

 Казахстан — ожидается поставка Anka-S. Также намечается производство БПЛА Anka в Казахстане.

См. также 
 TAI Aksungur

Примечания

Ссылки 
  // Лента. Ру
  // Лента. Ру
 

Беспилотные самолёты-разведчики
Беспилотные самолёты Турции
Беспилотные самолёты с толкающими винтами